Juan Manuel Moscoso puede referirse a:
 Juan Manuel Moscoso y Peralta (1723-1811), eclesiástico peruano;
 Juan Manuel Moscoso y López (-1898), abogado y político español;